Questa pagina raccoglie i dati riguardanti il Oxford United Football Club nelle competizioni ufficiali della stagione 2018-2019.

Stagione

Rosa

Organigramma societario 
Area tecnica
 Allenatore: Karl Robinson
 Allenatore in seconda: Chris Allen, Shaun Derry, Derek Fazackerley
 Preparatore dei portieri: Wayne Brown
 Preparatori atletici:

Risultati

League One

Girone di andata

Girone di ritorno

FA Cup

Coppa di Lega

Statistiche

Statistiche di squadra

Andamento in campionato

Statistiche dei giocatori

Collegamenti esterni